Стефаняк () — фамилия польского происхождения. Встречается также в Германии, США и других странах.

Известные носители:
 Стефаняк, Александр — американский музыковед, профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе.
 Стефаняк, Билл (Уильям Георг) (род. 1952) — австралийский политик, лидер оппозиции в 2006—2007 годах.
 Стефаняк, Казимир (1920—1951) — французский футболист, чемпион Франции 1946 года в составе «Лилля».
 Стефаняк, Кшиштоф (род. 1957) — польский стрелок, участник Олимпийских игр в Москве, призёр чемпионатов Европы.
 Стефаняк, Лех (род. 1954) — польский генерал и дипломат. Посол Польши в Ираке в 2012—2014 годах.
 Стефаняк, Марвин (род. 1995) — немецкий футболист, игрок дрезденского «Динамо» и юношеской сборной Германии.
 Стефаняк, Пол — американский сценарист, автор сценариев нескольких триллеров.
 Стефаняк, Роберт — американский политик, бургомистр города Калумет-Сити (штат Иллинойс) в 1972—1993 годах.
 Стефаняк, Станислав (1900—1986) — польский военный, один из героев Варшавского восстания, командир района Воля.
 Стефаняк, Томас — американский юрист, судья Верховного суда штата Индиана в 2001—2004 годах.
 Стефаняк, Юзеф (род. 1941) — польский хоккеист, участник Олимпийских игр 1964 года.
 Стефаняк, Язон — американский режиссёр и фотохудожник, номинант на премию Эмми.

 Аффа-Стефаняк, Людвик (1910—1977) — немецкий и польский политик, депутат Сейма в 1947—1952 годах.

 Совиньская, Ева (девичья фамилия Стефаняк) (род. 1944) — польская врач и политик, депутат Сейма Польши в 2004—2006 годах, глава комитета по вопросам ребёнка в 2006—2008 годах.
 Миллих, Мелисса (настоящее имя Мария Хелена Стефаняк) — американская писательница. Лауреат ряда премий в области фантастики.
 Стефаняк, Моника (род. 1972) — польская киноактриса.